Miejscowości w USA:
 Jeddo – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
Gminy w USA:
 Jeddo (ang. Jeddo Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox